Sinop (microregio), een microregio van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Sinop (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Sinop (provincie), een provincie in Turkije
Sinop (district), een district in de gelijknamige provincie
Sinop (stad), een stad in het gelijknamige district
Sinop (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen

Zie ook
Sinope (doorverwijspagina)